Oswaldgrabenbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Oswaldgrabenbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark

in Slowenien:
 deutscher Name des Ožbaltski potok in der Untersteiermark